Призренская духовная семинария святых братьев Кирилла и Мефодия () — среднее учебное заведение Рашско-Призренской епархии Сербской православной церкви, расположенное в городе Призрене, готовящее священнослужителей.

История 

Семинария в Призрене была основана в 1871 году. В разные периоды в семинарии учились или преподавали многие выдающиеся иерархи Сербской Православной Церкви. Российские консулы Ястребов, Лисевич, Беляев, Ачимович и Тухолка дарили Духовной семинарии в Призрене книги и целые библиотеки.

В 1999 году после прибытия в Косово и Метохию международных вооруженных сил КФОР, семинария вынужденно прекратила свою деятельность, так как в тот период в её помещениях разместились сербы, изгнанные албанцами из своих домов. Семинарские службы были перемещены в город Ниш.

Во время мартовского погрома 2004 года здания семинарии были подожжены и практически полностью уничтожены.

21 сентября 2011 года после проведённых реставрационных работ, семинария возобновила свою деятельность. Материальные условия были тяжёлыми. Работа семинарии имеет особое значение для бытия Сербской православной церкви и народа на территории Косово и Метохии.

Ректоры 
 Савва (Барач), (1872—1873)
 Илия Ставрич (1873—1879)
 Ђорђе Камперелић (1880—1882)
 Петар Костич (27 декабря 1882 — 4 апреля 1889)
 Мелентий Вуич (1888—1891)
 Иларион Весич (1891—1896; 1904—1906)
 Арсений Бранкович (1897—1899)
 Стеван Димитриевич (1899—1903; 1910—1920)
 Добросав Ковачевич (1908—1909)
 Василий Милич (1909—1910)
 Иосиф (Цвийович) (1918—1920)
 Никола Круль (1923—1924)
 Симеон (Попович) (1924—1934)
 Воислав Катич (1934—1938)
 Живан Маринкович (1939—1941; 1947—1955)
 Мефодий (Муждека) (1955—1971)
 Ириней (Гаврилович) (1971—1974)
 Никодим Джюраков (1974—1984)
 Милутин Тимотиевич (с 1984)

Известные выпускники 
См. также Выпускники Призренской духовной семинарии

Выпускниками семинарии являются ряд иерархов Сербской православной церкви, в том числе патриарх Ириней (Гаврилович), окончивший семинарский курс в 1951 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Призренска богословија у Нишу прославила своју славу, 26. Мај 2014